Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2001 () прошёл в городе Лозанна (Швейцария) с 31 марта по 8 апреля 2001 года. Турнир прошёл в 23-й раз. Швейцария приняла женский чемпионат мира в четвёртый раз. В Лозанне турнир прошёл в первый раз. Одновременно там же прошёл и чемпионат мира среди мужчин.

Участниками турнира стали семь европейских женских сборных, занявших 1—7 места на чемпионате Европы 2000 года, а также сборные Канады, США и Японии.

Чемпионом мира стала (в 12-й раз в своей истории) сборная Канады, победив в финале сборную Швеции со счётом 5:2. Третье место заняла сборная Дании, победившая в матче за 3-е место сборную Шотландии со счётом 7:6.

Впервые в чемпионате приняла участие сборная России.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале, а проигравшие — в матче за третье место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2001

2001
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 2001 году
Март 2001 года
Апрель 2001 года
Международные спортивные соревнования в Лозанне
Чемпионаты мира в Швейцарии